Айсиньгиоро Дайсань  (愛新覺羅 代善, 19 августа 1583 — 25 ноября 1648) — маньчжурский военный и государственный деятель, князь Ли (1636—1648), второй сын Нурхаци.

Биография 
В 1607 году Дайсань участвовал в военном походе своего отца Нурхаци против чжурчженьского племени Ула, отличился на поле боя, помогая своему дяде Шурхаци и старшему брату Гуену. В 1613 году Дайсань вторично отличился во время второй кампании Нурхаци против племени Ула.

В 1616 году после принятия своим отцом Нурхаци титула хана и основания династии Поздняя Цзинь Дайсань первым получил титул «бэйлэ». Был сформирован совет «четырех бэйлэ», в который входили Дайсань, Амин, Мангултай и Абахай, помогавшие Нурхаци в управлении растущей маньчжурской державы.

С 1618 года бэйлэ Дайсань принял активное участие в начавшейся военной кампании своего отца Нурхаци против Минской империи. В 1619 году сыграл выжную роль в захвате Фушуни. В 1619 году участвовал в разгроме китайских войск в битве при Сарху. В 1621 году бэйлэ Дайсань принял участие в оккупации Ляодуна и завоевании Шэньяна (Мукдена).

В сентябре 1626 года скончался Нурхаци, оставивший после себя пятнадцать сыновей и не назначивший преемника. На ханский престол стали претендовать его сыновья, бэйлэ Дайсань и Абахай. Дайсань отказался от престола в пользу своего младшего брата Абахая и употребил все своё влияние, чтобы все маньчжурские бэйлэ и военачальники признали его новым императором. После вступления на престол Абахая бэйлэ Дайсань вместе с Мангултаем и Амином продолжали входить в княжеский совет при новом хане. Однако с 1629 года Абахай стал консолидировать всю центральную власть в своих руках. В 1629—1634 годах бэйлэ Дайсань участвовал в многочисленных военных кампаниях Абахая против Минской империи. В 1636 году Абахай, принявший титул императором династии Цин, пожалован своему старшему брату Дайсаню титул князя Ли.

В сентябре 1643 году скончался 50-летний цинский император Абахай (Хуантайцзи), оставивший после себя восемь сыновей. Вначале Дайсань предложил объявить императором Хаогэ, старшего сына Абахая, но тот отказался от предложения занять отцовский престол. Бэйлэ Додо и Аджигэ, младшие сводные братья Дайсаня, предложили императорский престол своему брату Доргоню, но последний отказался. В результате новым императором Цинской империи был провозглашен малолетний принц Фулинь, девятый сын Абахая. Регентами при малолетнем императоре стали князья Доргонь (младший брат Дайсаня) и Цзиргалан (племянник Нурхаци). Вскоре некоторые маньчжурские бэйлэ организовали заговор против нового императора Фулиня, чтобы посадить на трон Доргоня. Во главе заговора стояли бэйлэ Сото и Адали, второй сын и внук Дайсаня. Дайсань и Доргонь разоблачили заговорщиков, которые были казнены. В 1644 году Дайсань сопровождал своего брата регента Доргоня во время оккупации маньчжурской армией Пекина. От шести жен имел восемь сыновей.

Примечания 
Военачальники Цинской империи
Айсин Гёро